Bosnië-Herzegovina
 Donje Selo (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde, Bosnië-Herzegovina
 Donje Selo (Ilijaš), een plaats in de gemeente Ilijaš, Bosnië-Herzegovina
 Donje Selo (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Donje Selo (Mošćenička Draga), een plaats in de Kroatische  gemeente Mošćenička Draga
 Donje Selo (Šolta), een plaats in de Kroatische  gemeente Šolta

Montenegro
 Donje Selo (Cetinje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Cetinje
 Donje Selo (Danilovgrad), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Danilovgrad